Hohen Tutow steht für:
 Hohen Tutow (Reimershagen), Ortsteil der Gemeinde Reimershagen, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Hohen Tutow (Uckerland), Wohnplatz der Gemeinde Uckerland, Landkreis Uckermark, Brandenburg